Cama bezeichnet:
 eine Gemeinde im südlichen Misox, Kanton Graubünden, Schweiz, siehe Cama GR
 eine Kreuzung aus Kamel und Lama, siehe Kamel-Hybriden
 eine Produkteklasse in der DDR, die energiearme Margarine, siehe Cama (Margarine)
 in der spanischen Sprache ein Möbelstück, siehe Bett
 ein österreichisches Popduo, siehe Cama (Band)

Cama ist der Familienname folgender Personen:
 Bhikaiji Cama (1861–1936), indische politische Aktivistin und Frauenrechtlerin
 Tomasi Cama (* 1961), fidschianischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Kama
 Chama

Abkürzung